Международный Фургон Года (англ. International Van of the Year) — международная награда в области грузового автомобилестроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Конкурс Van of the Year проводился с 1992 по 2019 год.

Состав жюри

Призёры и финалисты конкурса 

В 2009 году на 62-й международной выставке коммерческих автомобилей в Ганновере были представлены автомобили Citroën Nemo, Fiat Fiorino и Peugeot Bipper, которые набрали 112 баллов из 140. Затем в 2010 году премию получили автомобили Nissan NV200, Iveco Daily и Volkswagen T5.

Галерея

См. также 

 Truck of the Year
 Европейский автомобиль года
 Североамериканский автомобиль и грузовик года

Примечания

Ссылки 

 Международный фургон года

Автомобильные премии
Транспорт в Европе